Saussay (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Saussay (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym